Sanç I Garcia de Castella, (965 - 1017), comte de Castella.
 Sanç II de Castella, el Fort (1038 - 1072), rei de Castella, rei de Galícia i rei de Lleó.
 Sanç III de Castella, el Desitjat, (1134 - 1158), rei de Castella.
 Sanç IV de Castella, el Brau (1258 - 1295), rei de Castella i de Lleó.
 Sanç d'Alburquerque o Sanç de Castella, (1342 - 1375), infant de Castella i comte d'Alburquerque.